EFHB () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 833 амінокислот, а молекулярна маса — 93 802.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки